Пунто Алегре има више значења:

 Пунто Алегре (Росалес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Пунто Алегре (Санта Барбара), насеље у савезној држави Чивава у Мексику